Piovene peut désigner :
 Piovene, une famille patricienne de Venise.

Patronyme 

 Agostino Piovene (1671-1733), poète italien et librettiste d'opéra vénitien ;
 Guido Piovene (1907-1974), écrivain et journaliste italien.

Toponyme 

 Villa Piovene, une villa veneta sise à Lugo di Vicenza, dans la province de Vicence et la région Vénétie, en Italie.
Patronyme italien